Элиас Менахем Стейн (, 13 января 1931 — 23 декабря 2018) — американский математик, лауреат престижных международных премий.

Биография 
Родился в 1931 году в Антверпене (Бельгия) в семье евреев-ашкенази. После того, как в 1940 году Бельгия была захвачена немцами, семья бежала в США. Там он закончил Чикагский университет, где в 1955 году защитил диссертацию под руководством Энтони Зигмунда. После этого он сначала преподавал в Массачусетском технологическом институте, в 1958 году стал доцентом Чикагского университета, а в 1963 году — профессором Принстонского университета.

Научные достижения 
Стейн работал в основном в области гармонического анализа. Среди его многочисленных учеников — два филдсовских лауреата: Чарльз Фефферман и Теренс Тао.

Членство в академиях и научных организациях 
 Национальный научный фонд
 Фонд Альфреда Слоуна
 Национальная академия наук США
 Американское математическое общество

Награды и отличия 
 Премия Стила (1984 и 2002)
 Премия Рольфа Шока в области математики (1993)
 Премия Вольфа в области математики (1999)
 Национальная научная медаль США (2001)

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии Вольфа (математика)
Члены Национальной академии наук США
Математики США
Выпускники Средней школы Стайвесанта
Выпускники Чикагского университета
Преподаватели Принстонского университета
Преподаватели Математического факультета Принстонского университета
Лауреаты премии Стефана Бергмана
Почётные доктора Чикагского университета